Thomas Blondeau est un journaliste et auteur français spécialisé dans le rap et les cultures urbaines.   

Né en 1977, il s'installe à Paris après des études de Science Po puis de journalisme. Il est successivement nommé rédacteur en chef du mensuel R.E.R. (Rap et Ragga) puis de Radikal, aux côtés du journaliste Olivier Cachin.

À la suite de la fermeture du magazine en 2005, il rédige avec Fred Hanak les ouvrages Combat Rap, 30 ans de hip-hop et Combat Rap II, 25 ans de rap français aux éditions Castor Astral, deux recueils d'entretiens avec les acteurs du rap américain et français précédés d'un essai sur l'histoire du genre. 

Il publie parallèlement de nombreux reportages et interviews dans Libération, Les Inrockuptibles ou Le Monde Diplomatique et réalise des documentaires pour l'émission Sur les docks, sur France Culture. Le magazine Hartzine le décrit comme un journaliste qui "s’est fait sa place, sans esbroufe, avant tout au travail et à la passion". 

Éditeur spécialisé chez Spotify France, il est pris à partie dans le différend qui oppose les rappeurs les stars du rap Booba et Rohff, ce dernier l'accusant de favoriser son adversaire dans la programmation de ses playlists. 

Il publie en 2017 "Hip-Hop, une histoire française" aux Editions Tana dans lequel il analyse la manière dont la culture hip-hop d'essence américaine s'est implantée et transformée pour devenir le rap français actuel.

Notes et références 

Naissance en 1977
Journaliste musical français